Бай-Соот — арбан в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва, входит в состав Бай-Соотского сумона (муниципального образования «Сельское поселение Кундустугское»). Нежилой.
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          51.751860, 
          95.315258
        ]
      }
    }
  ]
}

Население

География 
Село основано у р. Бай-Соот (приток р. Малый Енисей), у впадении в неё рек Соруглул-Хем, Донгелик.

Вблизи находится целебный источник «Кундустуг аржаан» (буквально «Бобровый источник»).

Транспорт 
Автодорога «Кундустуг — Бай-Соот».

Экономика 
Прииски Соруглуг-Хем, Тойлун и пр.. Ранее действовала ферма, остались лишь её развалины.

Ссылки 
 Бай-Соот на Викимапии.

Примечания 

Населённые пункты Каа-Хемского кожууна